Матчи группы C чемпионата мира 2022 года прошли с 22 по 30 ноября 2022 года. В группе сыграли сборные Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши. В плей-офф вышли сборные Аргентины и Польши — команды, занявшие первое и второе место в группе.

Команды 

Примечания

Таблица 

В 1/8 финала вышли:
 Победитель группы C (Аргентина), который сыграл с командой, занявшей второе место в группе D (Австралия).
 Команда, занявшая второе место в группе C (Польша), сыграл с победителем группы D (Франция).

Матчи 
Время начала матчей указано местное (UTC+3).

Аргентина — Саудовская Аравия 
Команды ранее встречались четыре раза, в последний раз — в 2012 году (ничья 0:0).

Мексика — Польша 
Команды ранее встречались восемь раз, в том числе один раз — на чемпионате мира в 1978 году (победа Польши со счётом 3:1).

Матч завершился безголевой ничьей. На 58-й минуте в ворота сборной Мексики был назначен пенальти, но Роберт Левандовский не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Польша — Саудовская Аравия 
Команды ранее встречались четыре раза, в последний раз — в 2006 году (победа Польши со счётом 2:1).

Аргентина — Мексика 
Команды ранее трижды встречались в матчах финальных стадий чемпионата мира, все три раза победу одерживала Аргентина (6:3 в 1930 году, 2:1 в 2006 году и 3:1 в 2010 году).

Польша — Аргентина 
Команды ранее встречались одиннадцать раз, в том числе дважды — на чемпионатах мира (победа Польши со счётом 3:2 в 1974 году и победа Аргентины со счётом 2:0 в 1978 году).

Саудовская Аравия — Мексика 
Команды ранее встречались пять раз, в последний раз — в 1999 году (победа сборной Мексики со счётом 5:1).

Очки фейр-плей 
Очки фейр-плей используются как критерий классификации, если команды имеют равные показатели по очкам, разнице голов и другим критериям (см. критерии классификации команд). Очки рассчитываются исходя из жёлтых и красных карточек, полученных командами в матчах группового этапа:
 первая жёлтая карточка: минус 1 очко;
 непрямая красная карточка (вторая жёлтая карточка): минус 3 очка;
 прямая красная карточка: минус 4 очка;
 жёлтая карточка и прямая красная карточка: минус 5 очков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат мира по футболу 2022